Обозное — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Обозное — село в Железинском районе Павлодарской области, упразднено в 2018 г.

Украина 
 Обозное — село в Славяносербском районе Луганской области.